Hilda – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano femminile Ilda
Hilda – fumetto erotico di Hanz Kovacq
Hilda – città della Carolina del Sud (Stati Uniti)
153 Hilda – asteroide 
Hilda (o Ilda) di Polaris – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
Hilda — serie animata tratta dall'omonimo fumetto di Luke Pearson
Hilda – album discografico di Jessica Mauboy del 2019